Атлетска такмичења на 26. Олимпијским играма у Атланти 1996. године одржавала су се на Централном олимпијском стадиону у Атланти. Такмичења су се одржавала од 26. јула до 4. августа. Учествовала је 191 држава са 2053 учесника, од којих је био 1.301 мушкарац и 752 жене 

Број учесника се знатно повећао у односу на претходне Олимпијским играма у Барселони 1992. године са 159 на 191. земљу учесницу. Постављен је рекорд и у броју земаља које су први пут учествовале у атлетици на Олимпијским играма.

Земље дебитанти у атлетици на Олимпијски играма 

На прогрму су биле укупно 44 дисциплина, 24 у мушкој и 20 у женској конкуренцији. Нове дисцилине су биле троскок за жене и трка на 5.00 метара у женској конкуренцији, која је заменила доташашњу трку на 3.000 метара.

Највише успеха су имали представници САД који су укупно освојили 23 медаље (13 златних, 5 сребрних и 5 бронзаних).

На такмичењима у мушкој конкуренцији оборена су 2 светска и 8 олимпијских рекорда, а код жена 7 олимпијских рекорда.

Резултати

Мушке дисциплине 

 Атлетичари који нису учествовали у финалној трци, а освојили су медаље.

Женске дисциплине 

 Атлетичарке који нису учествовале у финалној трци, а освојиле су медаље.

Биланс медаља у мушким дисциплинама

Биланс медаља у женским дисциплинама

Биланс медаља укупно

Постигнути рекорди 

На Олимпијским играма 1996. постигнуто је 15 нових олимпијских рекорда и 2 нова светска рекорда у следећим дисциплинама:

Нови олимпијски и светски рекорди — мушкарци

Нови олимпијски и светски рекорди — жене

Спољашње везе 

 Резултати мушкараца на ОИ gbrathletics
 Резултати мушкараца на ОИ gbrathletics
 Атлетика на ЛОИ 1996 на sports-reference

1996.
Спортови на Летњим олимпијским играма 1996.